Velika ravnica Koukdjuak (Great Plain of the Koukdjuak), tundra na jugozapadu arktičkog otoka Baffin u Nunavutu, Kanada.
 Koukdjuak (rijeka)